Sorn peut désigner :

Acronyme 

 SORN (Statutory Off Road Notification), une déclaration requise au Royaume-Uni pour exempter un véhicule de la taxe sur les automobiles.

Toponyme 

 Sorn, village situé dans l'East Ayrshire en Écosse ;
 Château de Sorn situé  à l'extérieur du village de Sorn dans l'East Ayrshire en Écosse ;
 Sorn, rivière située en Écosse.

Politique 

 Sorn Inthor, politicien cambodgien ;
 Nai Htaw Sorn, activiste politique birman.

Sport 

 Sorn Davin (1992-),  taekwondoïste cambodgienne ;
 Sorn Seavmey (1995-), taekwondoïste cambodgienne.

Musique 

 Sorn, nom de scène de Chonnasorn Sajakul, chanteuse thaïlandaise du girl group sud-coréen CLC.

Homonymie de prénom